Kaal peut désigner :

 une des formes du nom de Kâla, une figure mythologique du monde indien ;
 Kaal, un film indien de 2005.
 KAAL, une station de télévision américaine ;